Płonia – frazione di Stettino, nel voivodato della Pomerania Occidentale, in Polonia
 Płonia – fiume della Polonia